Фердинанд Андри (; ) - австрийский живописец и график.

Биография 
Фердинанд Андри родился в семье золотодобытчика. С 1884 по 1886 год он учился у резчика по дереву и мастера по изготовлению алтарей Иоганна Кепплингера в Оттенсхайме недалеко от Линца.  Так же он учился в государственной торговой школе в Инсбруке. Затем он учился с 1886 по 1893 год в Венской академии изящных искусств у Юлиуса Виктора Бергера, Эдуарда фон Лихтенфельса и Августа Айзенменгера. С 1892 по 1894 год он посещал Государственную академию художеств Карлсруэ вместе с Каспаром Риттером и Клаусом Мейером.  Он совершил учебные поездки в Италию, Францию, Англию и Северную Америку.

В 1897 году он женился на художнице Шарлотте Хэмпель (1863–1945), которая была на восемь лет старше его.

Андри был членом Венского Сецессиона с 1899 по 1909 год и его президентом в 1905/06 году. В это время он работал над журналом Ver Sacrum. Когда он присоединился к Немецкому Веркбунду в 1912 году , он уже был признанным пейзажистом , жанристом и портретистом, а также получил всеобщее признание как литограф и скульптор. Тем не менее, когда в 1914 году его предложили преподавателем Венской академии, эрцгерцог Франц Фердинанд, не интересовавшийся движениями современного искусства, отказал ему.

На втором году Первой мировой войны, в 1915 году, Андри подал заявление о приеме в качестве военного художника в Австро-венгерское военное бюро печати, которое было удовлетворено 13 сентября 1915 года.  Сначала его перевели в Белград, где он провел ноябрь и декабрь 1915 года, занимаясь живописью. В 1916 году он совершил поездку по Которскому заливу в качестве художественного репортера, затем в Черногорию, а затем в Албанию.  В том же году он приехал в район Ортлес в качестве военного художника. Он записал многочисленные впечатления. Когда он был размещен в командовании 10-й армии Австро-Венгрии в Тироле в 1918 году, он воспользовался возможностью, чтобы провести портретные исследования участников курса горных гидов в Regensburger Hütte. В это же время был создан ряд плакатов для Детского фонда, Фонда инвалидов войны и для военных выставок, в которых он использовал свой опыт в качестве художника-графика Венского Сецессиона. В 1918 году, в конце войны, Андри переехал в Санкт-Пёльтен, тогда же ему была предоставлена ​​должность преподавателя в Венской академии, где он преподавал до 1939 года.  Андри был музыкальным консультантом в Национал-социалистической немецкой культурной ассоциации. Он также был соучредителем Австрийского Веркбунда, целью которого было возрождение мастерства.

В Венской академии он возглавлял магистерскую школу с 1923 по 1929 год и систематизированную магистерскую школу с 1929 по 1939 год. В 1923-26 и 1931-33 годах был проректором, 1938-39 после присоединения Австрии к Германскому Рейху стал председателем наблюдательного комиссара Академии. В 1939 году он вышел на пенсию и с этого года являлся членом Дома художников в Вене. С 1939 по 1945 год Андри руководил школой фресковой живописи при академии.  Андри был так называемым готтбегнадетено из списка Геббельса, помеченный так в качестве важного художника Третьего рейха.

В 1950 году Фердинанд Андри передал все работы, которые еще находились в его владении, городу Санкт-Пёльтен, где был открыт музей Фердинанда Андри (ныне часть Городского музея).  1956 году художник умер в Вене и был похоронен в Санкт-Пельтене.

Награды 

 Премия Лампи 1890 г. Венской академии художеств
 1941 Почётное кольцо города Вены
 1944 г. - премия имени Фердинанда Георга Вальдмюллера города Вены.
 1951 г. Золотая лавра Кюнстлерхауса.

Работы 
Работы Фердинанда Андри характеризуются традиционными крестьянскими  и религиозными мотивами, которые он создавал декоративными и красочными. Он также сделал множество портретов. Его особым занятием была фресковая живопись и связанное с ней обновление церковного искусства, для чего он также прибегал к деревянной скульптуре и мозаике.

 Портрет Мориса Галлии , 1901 г.
 Словакен , выставленный в 1902 году на Немецкой национальной художественной выставке в Выставочном дворце Дюссельдорфа
 Мозаики над главным алтарем и купель с поясной фигурой Иоанна Крестителя из позолоченного дерева, 1903 год, Heilig-Geist-Kirche в Wien auf der Schmelz (Вена)
 Статуя архангела Михаила из чеканного металла, 1903–1905 гг., Zacherlhaus в Вене
 Фотографии апостолов, 1908 год, церковь Нойоттакрингер в Вене
 Картина для выставочного дворца
 Портрет жены художника Шарлотты Андри-Хампель (St. Pölten, Niederösterreichisches Landesmuseum , inv. No. A 24/79), 1911 г., холст, масло, 40,3 × 40,3 см.
 Альмвизе (Вена, музей Леопольда , инв. № 383), 1913 г., холст, масло.
 Фердинандсхёэ - Горный пейзаж (Вена, Музей Леопольда, инв. № 569), 1916, картон, масло.
 Ручной гранатомет (Вена, Heeresgeschichtliches Museum ), 1918 г., холст, темпера, 253 × 179 см
 Ангел воскрешает мертвых на поле битвы (Heeresgeschichtliches Museum), картон, масло, 35,5 × 48 см.
 Пленные сербы перед отправкой (Музей военной истории), картон, цветной мел
 Иллюстрации к стихам Августа Копиша , Герлаху и Видлингу, Вена - Лейпциг

Картины Фердинанда Андриса в основном находятся в музеях Вены и Нижней Австрии. Более крупный инвентарь находится в коллекциях Венского исторического музея армии .

Литература 

 Август Копиш , - (рисунки, оформление книг), Ганс Фраунгрубер (Ред.): Избранные стихи . Молодежная библиотека Герлаха, том 13, ZDB -ID 2449872-5 . Герлах и Видлинг, Вена, 1904 г.
 Путеводитель по выставке и фестивалю к 400-летию освобождения от турецких бедствий в Вайдхофене-ан-дер-Ибс 13-21 августа 1932 года . Коммерческая пресса, Вена, 1932 г.
 Адольф Бассараба: художник Фердинанд Андри . Niederdonau / Ahnengau des Führer, Том 46, Культура и изящные искусства, ZDB -ID 32505-3 . Санкт-Пёльтнер Цайтунгсверлаггезельшафт, Санкт-Пёльтен 1941.
 - (илл.): Художественная выставка Фердинанда Андри, открытая с 9 июня по 15 октября 1957 года (…) . Самостоятельно издано городом Вайдхофен-ан-дер-Ибс, Вайдхофен-ан-дер-Ибс, 1954 год.
 - (илл.): Художественная выставка Фердинанда Андри и его школа. 8. Специальная выставка в Кармелитерхоф, Прандтауэрштрассе. 2. Самостоятельное издание Культурного бюро Санкт-Пельтена, Санкт-Пельтен, 1956 год.
 Карл Гуткас : Художественная выставка Фердинанда Андри и его школа. 8-я специализированная выставка в Кармелитерхофе, 7. - 22. Апрель 1956 . Магистрат Управления культуры города Санкт-Пёльтен, Санкт-Пёльтен, 1956 год.
 Карл Гуткас: Профессору Фердинанду Андри 85 лет . Отчеты о культуре из Нижней Австрии, том 1956,1956, ZDB -ID 331191-0 . Офис правительства провинции Нижняя Австрия, Вена, 1956, стр. 22 f.
 - (илл.): Художественная выставка Фердинанда Андри . Самостоятельно издано Управлением культуры Вайдхофен-ан-дер-Ибс, Вайдхофен-ан-дер-Ибс, 1957 год.
 Отто Хихаммер: Вайдхофен-ан-дер-Ибс чтит Фердинанда Андри. Мемориальная выставка. Отчеты о культуре из Нижней Австрии, том 1957.1957, ZDB-ID 331191-0. Офис правительства провинции Нижняя Австрия, Вена, 1957, стр. 55.
 Оскар Матулла : Фердинанд Андри и Лассинг . Отчеты о культуре из Нижней Австрии, том 1960-1960, ZDB-ID 331191-0. Офис правительства провинции Нижняя Австрия, Вена, 1960, стр. 84 f.
 - (илл.), Карл Гуткас (выставка, Каталог), Леопольд Шмид (выставка, Каталог): Фердинанд Андри. 1871–1956. Живописец, скульптор, график и педагог. Каталог выставки Управления культуры города Санкт-Пёльтен во время культурно-фестивальных недель Санкт-Пёльтена 1971 года . Офис культуры Санкт-Пёльтен, Санкт-Пёльтен 1971.
 - (Илл.), Бернхард Пайтнер-Лихтенфельс (Ред.): Фердинанд Андри . (Каталог выставки). Галерея Peithner-Lichtenfels, Вена 1980.
 Лизелотта Попелка (Ред.): От «Ура» до поля трупов. Картины из собрания военных картин 1914-1918 гг . (Каталог). Музей истории армии, Вена, 1981.
 - (илл.), Питер Венингер (ред.): Фердинанд Андри. 1871–1956. Выставка отдела культуры провинциального правительства Нижней Австрии (...) Maretsch замок, Бозен, 7 октября по 30, 1982, Bad Vöslau замок, 13 ноября 1982 по 9 января 1983 года . Каталог Государственного музея Нижней Австрии , том NF 126, ZDB -ID 968582-0 . Канцелярия правительства провинции Нижняя Австрия, Департамент III / 2 - Департамент культуры, Вена, 1983.
 Питер Венингер, Мартин Суппан (аранжировка), Элизабет Рехулка (перевод): Wachaumaler. Мотивы Вахау: Дунайский пейзаж в картинах XIX и XX веков . Галерея Suppan , Вена, 1987.
 Феликс Чейке (ред.): Андри Фердинанд. В:  Historisches Lexikon Wien . Том 1, Kremayr & Scheriau, Вена, 1992, ISBN 3-218-00543-4 , стр. 102 ( оцифрованная версия ).
 Карл Вильгельм: Введение в «Выставку игрушек и работ» преподавателя искусств профессора Карла Вильгельма . В: Waidhofner Heimatblätter , Volume 18.1992, ZDB -ID 540475-7 . Musealverein Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Ybbs 1992, стр. 30 и далее.
 Томас Пулле: Фердинанд Андри. Заметки о его ранних работах . В: -: чувственность и соблазн. Искусство модерна и сецессиона от Андри до Ольбриха. Специальная выставка, 9 мая по 2 ноября 1997 года . Kulturverwaltung St. Pölten, St. Pölten 1997, стр. 11-20.
 Беатрикс Бастл: «Три художника - две войны»: Фердинанд Андри, Эрих Эрлер и Карл Фарингер . Специальная выставка в городском архиве Винер-Нойштадта . В: Наш дом . Том 69.1998, ZDB -ID 510114-1 . Ассоциация региональных исследований Нижней Австрии, Санкт-Пёльтен, 1998, стр. 146–149.
 Томас Пулле: "... вот как он может это сделать ... огромное напряжение, можно почти сказать, чтобы выразить величие войны". Несколько замечаний о работе Фердинанда Андри во время Первой мировой войны . В: St. Pöltner Regenbogen 1998. Культурный ежегодник столицы штата Санкт-Пёльтен . Культурное управление столицы штата Санкт-Пёльтен, Санкт-Пёльтен 1998, ZDB -ID 1498145-2 , стр. 13-21.
 Ильзе Крампёк: От облаков до домашней камбалы. Художник-военный Фердинанд Андри . В: Viribus Unitis. Годовой отчет Музея истории армии за 2006 год . Heeresgeschichtliches Museum, Вена 2007, ZDB -ID 2114718-8 , стр. 19–52.

Примечания 

Художники модерна